Карла Сомайни (; , Базель) — швейцарская сноубордистка.

 Серебряный призёр зимней Универсиады 2013 в слоупстайле;
 Бронзовый призёр зимней Универсиады 2015 в хафпайпе;
 Серебряный призёр чемпионата Швейцарии в слоупстайле.

Биография 
Студентка Базельского университета.

Спортивная карьера

Юниорские и молодёжные достижения (до 28 лет)

Результаты выступлений в Кубке мира

Примечания

Ссылки 
 
 Карла Сомайни — профиль на сайте TTR

Сноубордисты Швейцарии
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года